Ashley Graham – amerykańska modelka
 Ashley Graham – australijski rugbysta
 Ashley Graham – postać z gry Resident Evil